Athenai (griechisch , lateinisch Athenae) ist in der antiken Geographie:

 die Stadt Athen in Attika
 ein auf einen erloschenen Bischofssitz in Athen zurückgehendes Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularerzbistum Athenae
 Stadt und Hafen in Pontus, heute Pazar (Rize) in der Türkei
 Athenai Diades, Stadt auf Euböa, südlich des heutigen Gialtra